C-Note (album), een muziekalbum van Prince.
 Benjamin Miles "C-Note" Franklin, een personage uit Prison Break.